Аба́зов — російське прізвище.

Відомі носії 

 Абазов Григорій Сергійович (1857–1888) — російський революціонер.
 Абазов Руслан Асланович (нар. 1993) — російський футболіст.

Див. також 
 Абазова
 Абаза